Die Abkürzung VOH steht für:

 Verband der Osteuropahistorikerinnen und -historiker e. V.
 Verkehrsopferhilfe e. V.
 Missionswerk Voice of Hope – Stimme der Hoffnung e.V., Herausgeber zahlreicher christlicher Schriften

VOH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Neustadt an der Waldnaab (für Vohenstrauß)

Der Familienname Voh steht für Personen mit diesem Namen:

 Gisela Voh, geb. Schmiedeberg (1906–1985), Malerin
 Oswald Voh (1904–1979), Maler

Voh als geographischer Ort:

 Gemeinde in der Nordprovinz in Neukaledonien im Pazifischen Ozean, siehe Voh (Neukaledonien)

VOH